Балхашская радиолокационная станция (также называемая радиолокационным узлом Сары-Шаган и Балхаш-9) является местом расположения двух поколений советских и российских радаров раннего предупреждения. Он расположен на западном побережье озера Балхаш, недалеко от испытательного полигона Сары-Шаган в Казахстане. Хотя он использовался для наблюдения за спутниками на низкой околоземной орбите, в основном он был ключевой частью российской системы предупреждения о ракетном нападении. Он обеспечивал прикрытие западного и центрального Китая, Индии, Пакистана и пусков ракет подводных лодок в Бенгальском заливе. На этом объекте было шесть радаров, последний из которых был выведен из эксплуатации 1 июня 2020 года и находился в ведении Воздушно-космических сил России.

Военный городок станции называется Балхаш-9. Находится в 13 км к востоку от села Гульшат Актогайского района Карагандинской области и в 90 км к северо-востоку от Приозёрска, главного города Сары-Шагана. Расстояние до областного центра Караганда — 500 км, до ближайшего города Балхаш — 60 км. Население посёлка — 850 жителей. Имеется общеобразовательная школа, детский сад, поликлиника, офицерский клуб.

Космическое наблюдение 

Балхаш был основан как ОС-2, объект космического наблюдения с четырьмя радиолокационными станциями «Днестр» (кодовое название НАТО «Курятник»), которые были запущены в 1964 году и испытаны в 1968 году. Он мог обнаруживать спутники на высоте до 3000 км. Прототип РЛС «Днестр» ЦСО-П был построен неподалёку на полигоне Сары-Шаган .

В 1967—1968 годах рядом с 4 РЛС «Днестр» была запущена РЛС дальнего обнаружения «Днепр», которая была введена в эксплуатацию в начале 1970-х годов.

РЛС «Днепр» была последней работающей РЛС на площадке.

РЛС второго поколения Дарьял 

В Балхаше был радар «Дарьял-У» (кодовое название НАТО «Печора») представляющий из себя бистатический радар раннего предупреждения с фазированной решёткой, состоящий из двух отдельных больших антенн с фазированной решёткой, расположенных на расстоянии 2,7 км друг от друга. Массив передатчиков имел размеры 30 на 40 метров, а размер приемника — 80 на 80 метров. Система представляет собой систему VHF, работающую на длине волны от 1,5 до 2 метров (от 150 до 200 МГц). Заявленная дальность действия установки «Дарьял» составляет 6000 километров.

Первоначально было запланировано не менее семи объектов «Дарьял», однако только первые два завершенных объекта, Печора и Габала, когда-либо были введены в эксплуатацию. Два радара типа «Дарьял-У» должны были быть построены в Балхаше и Мишелёвке, Иркутская область, и ни один из них не был завершен до распада Советского Союза.

«Дарьял» в Балхаше начали строить в 1982 году. Некоторые испытания начались в 1991 году, а затем были остановлены в 1994 году. В 2002 году никогда не работавший радар был передан Казахстану, на котором была возложена ответственность за его снос. В сентябре 2004 года радар был сильно разграблен, а здание приёмника («корпус № 2») — сожжено. Он рухнул во время попыток грабежа в январе 2010 года, в результате чего один человек погиб.

В конденсаторах «Дарьяла» содержался органический загрязнитель полихлорированный бифенил. Правительство Казахстана выделило 7 миллионов долларов на их утилизацию, и бывший министр окружающей среды Казахстана Нурлан Искаков был признан виновным в растрате и приговорен к четырем годам тюремного заключения в связи с этими деньгами в 2009 году.

Рекомендации

Ссылки 
 «Днепр» на Балхаше
 Брошенный меч империи (фотоотчёт о путешествии в Балхаш-9, 2008 год)
 Set of photos from inside the Balkhash Dnepr from Novosti Kosmonavtiki
 Set of photos of the Daryal fire

ЗАТО
Города Карагандинской области
Российское военное присутствие за рубежом